Уједињено Краљевство је учествовало на 24. Европском првенству у атлетици на отвореном 2018. одржаном у Берлину, (Немачка), од 6. до 12. августа. Ово је било двадесет треће Европско првенство у атлетици на отвореном на којем је Уједињено Краљевство учествовало. Није учествовало 1934. године. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљало је 95 спортиста (45 мушкараца и 50 жена) који су се такмичили у 40 дисциплина (19 мушких и 21 женских).

На овом првенству Уједињено Краљевство је била прва по броју освојених медаља са 18 медаља (7 златних, 5 сребрних и 6 бронзаних).. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 44 учесника у финалу заузело 1. место са 212 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Жарнел Хјуз — 100 м, 4 х 100 м
 Рис Прескод — 100 м
 Чиџинду Уџа — 100 м, 4 х 100 м
 Нетанил Мичел Блејк — 200 м, 4 х 100 м
 Адам Џемили — 200 м, 4 х 100 м
 Делано Вилијамс — 200 м
 Метју Хадсон Смит — 400 м, 4 х 400 м
 Рабах Јусиф — 400 м, 4 х 400 м
 Двејн Коуан — 400 м, 4 х 400 м
 Мартин Руни — 400 м, 4 х 400 м
 Гај Лирмонт — 800 м
 Данијел Ровден — 800 м
 Елиот Џајлс — 800 м
 Џејк Вајтман — 1.500 м
 Чарли Грајс — 1.500 м
 Крис О’Хер — 1.500 м
 Марк Скот — 5.000 м
 Крис Томпсон — 5.000 м
 Бен Конор — 5.000 м
 Енди Вернон — 10.000 м
 Крис Томпсон — 10.000 м
 Александар Ји — 10.000 м
 Ендру Пози — 110 м препоне
 Дејвид Кинг — 110 м препоне
 Себастјан Роџер — 400 м препоне
 Деј Грин — 400 м препоне
 Џек Грин — 400 м препоне
 Зак Седон — 3.000 м препреке
 Џамејн Колеман — 3.000 м препреке
 Јуен Томас — 3.000 м препреке
 Хари Ејкинс-Аритеј — 4 х 100 м
 Камерон Чалмерс — 4 х 400 м
 Том Босворт — 20 км ходање
 Калум Вилкинсон — 20 км ходање
 Алан Смит — Скок увис
 Крис Бејкер — Скок увис
 Дејвид Смит — Скок увис
 Адам Хејг — Скок мотком
 Чарли Мјерс — Скок мотком
 Данијел Брамбл — Скок удаљ
 Ферон Сејерс — Скок удаљ
 Нејтан Даглас — Троскок
 Ник Милер — Бацање кладива
 Крис Бенет — Бацање кладива
 Тим Дакворт — Десетобој

 Жене:
 Дина Ашер Смит — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Имани Лансикуот — 100 м, 4 х 100 м
 Дарил Неита — 100 м, 4 х 100 м
 Бјанка Вилијамс — 200 м, 4 х 100 м
 Бет Добин — 200 м
 Џоди Вилијамс — 200 м
 Лави Нилсен — 400 м
 Ањика Онура — 400 м, 4 х 400 м
 Ејми Алкок — 400 м, 4 х 400 м
 Адел Трејси — 800 м
 Линси Шарп — 800 м
 Шелајна Оскан-Кларк — 800 м
 Лора Мјур — 1.500 м
 Лаура Вајтмен — 1.500 м
 Џема Рикие — 1.500 м
 Ајлиш Маколган — 5.000 м
 Мелиса Кортни — 5.000 м
 Стефани Твел — 5.000 м
 Алис Рајт — 10.000 м
 Трејси Барлоу — Маратон
 Соња Семуелс — Маратон
 Керил Џонс — Маратон
 Лили Партриџ — Маратон
 Шарлот Перде — Маратон
 Меган Бизли — 400 м препоне
 Ајлид Дојл — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Кирстен Макаслан — 400 м препоне
 Рози Кларк — 3.000 м препреке
 Аша Филип — 4 х 100 м
 Зои Кларк — 4 х 400 м
 Мари Абичи — 4 х 400 м
 Емили Дајмонд — 4 х 400 м
 Бетан Дејвис — 20 км ходање
 Хедер Луис — 20 км ходање
 Морган Лејк — Скок увис
 Ники Менсон — Скок увис
 Холи Бредшо — Скок мотком
 Луси Брајан — Скок мотком
 Molly Caudery — Скок мотком
 Шара Проктор — Скок удаљ
 Џасмин Сајерс — Скок удаљ
 Лорејн Јуџин — Скок удаљ
 Наоми Огбета — Троскок
 Софи Макина — Бацање кугле
 Амелија Стриклер — Бацање кугле
 Дивине Оладипо — Бацање кугле
 Џејд Лали — Бацање диска
 Кирсти Ло — Бацање диска
 Софи Хичон — Бацање кладива
 Катарина Џонсон-Томпсон — Седмобој

Освајачи медаља (18)

Злато (7) 

 Жарнел Хјуз — 100 м
 Метју Хадсон Смит — 400 м
 Чиџинду Уџа, Жарнел Хјуз,  Адам Џемили, Хари Ејкинс-Аритеј — 4 x 100 м
|valign="top"|
 Дина Ашер−Смит — 100 м
 Дина Ашер−Смит — 200 м
 Лора Мјур — 1.500 м
 Аша Филип, Имани Лансикуот,  Бјанка Вилијамс, Дина Ашер−Смит — 4 x 100 м
|}

Сребро (5) 

 Рис Прескод — 100 м
 Нетанил Мичел Блејк — 200 м
 Рабах Јусиф, Двејн Кован,  Метју Хадсон-Смит, Мартин Руни — 4 x 400 м
|valign="top"|
 Ајлиш Маколган — 5.000 м
 Катарина Џонсон-Томпсон — Седмобој
|}

Бронза (6) 

 Џејк Вајтман — 1.500 м
|valign="top"|
 Лора Вејтман — 1.500 м
 Меган Бизли — 400 м препоне
 Зои Кларк, Ањика Онура,  Ејми Алкок, Ајлид Дојл — 4 x 400 м
 Холи Бредшо — Скок мотком
 Шара Проктор — Скок удаљ
|}

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафети који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.

Десетобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су се такмичиле у квалификацијама а такмичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2018.
Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици на отвореном